La prima edizione del torneo è stata vinta da Venus Williams che ha superato in finale Misaki Doi con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Venus Williams (campione)
  Misaki Doi (finale)
  Julija Putinceva (semifinale)
  Zarina Dijas (secondo turno)

 Zheng Saisai (secondo turno)
 Hsieh Su-wei (semifinale)
 Kurumi Nara (quarti di finale, ritirata)
 Alison Riske (primo turno)

Wild card 

  Hsu Ching-wen (primo turno)
  Lee Pei-chi (primo turno)

 Lee Ya-hsuan (primo turno)

Qualificate 

  Miyu Katō (secondo turno)
  Ljudmyla Kičenok (primo turno)
  Ayaka Okuno (primo turno)

 Laura Pous Tió (primo turno)
 Sherazad Reix (primo turno)
 Zhang Yuxuan (secondo turno)

Lucky loser 

  Hiroko Kuwata (primo turno)

 Marina Mel'nikova (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Taiwan Open 2016
WTA Tour 2016